Турандот — персидское имя, означающее «дочь Турана».

Художественные произведения 
  — сказка.
  — персонаж.
 Турандот — сказочная пьеса Карло Гоцци в жанре комедия дель арте (1762).

Основаны на пьесе Гоцци
 «Турандот» — пьеса Фридриха Шиллера (1811).
  — опера Франца Данци (1816).
  — опера Германа Северина фон Левенсхольда (1854).
  — оркестровая сюита Ферруччо Бузони (1904—1905).
  — опера Ферруччо Бузони (1917).
 «Турандот» — опера Джакомо Пуччини (1926).
 «Турандот, или Конгресс обелителей» — пьеса Бертольта Брехта (1954, 1967).

Основаны на опере Пуччини
 «Турандот» — художественный фильм («Грузия-фильм», 1990).

Другие
 «Турандот» — увертюра Карла Марии фон Вебера.
  — серия картин Алексея Явленского (1912).
 «Турандот» — театральная пьеса  (1913).
 «Турандот» — анимационный фильм  и  (1974).
 «Турандот» — анимационный фильм режиссера Иль Нам Ким (2004).

Другие объекты 
 (530) Турандот — астероид.
  — польский радиоприемник.
  — шведское судно.

См. также 
 
 Хрустальная Турандот